Dracula eller  Dracul  kan avse:

 Dracula – en roman av Bram Stoker från 1897
 Greve Dracula – en romanfigur skapad av Bram Stoker
 Dracula (växter) – ett släkte orkidéer
 Operation Dracula – en operation under andra världskriget

Filmer 

 Dracula (film, 1931) – en amerikansk pre-code skräckfilm från 1931 i regi av Tod Browning med Bela Lugosi i huvudrollen
 Dracula (spanskspråkig version) – en spanskspråkig version från 1931 filmad på kvällen i sama lokaler som den amerikanska filmen
 Draculas dotter – en amerikansk skräckfilm/vampyrfilm från 1936 i regi av Lambert Hillyer, originaltitel Dracula's Daughter
 Draculas son – en amerikansk film från 1943 av Robert Siodmak, originaltitel Son of Dracula
 Draculas hus – en amerikansk film från 1945, originaltitel House of Dracula
 I Draculas klor – den första Dracula-filmen 1958 från filmbolaget Hammer Horror, originaltitel [Horror of] Dracula
 Dracula, mörkrets furste – en brittisk skräckfilm från 1966 regisserad av Terrence Fisher, originaltitel Dracula Prince of Darkness
 Draculas vålnad – en brittisk skräckfilm från 1968 av Freddie Francis, originaltitel Dracula Has Risen from the Grave
 Draculas märke – en brittisk skräckfilm från 1970 av Roy Ward Baker, originaltitel Scars of Dracula
 Count Dracula – en vampyrfilm från 1970 av Jesús Franco, originaltitel Count Dracula
 Dracula A.D. 1972 – en vampyrfilm från 1972 av Alan Gibson, originaltitel Dracula A.D. 1972
 Dracula och djävulsdyrkarna, från 1974
 Blood for Dracula – en film från 1974 i regi av Paul Morrissey, originaltitel 
 Dracula (film, 1979), med Frank Langella
 Bram Stokers Dracula –  en amerikansk skräckfilm från 1992 i regi av Francis Ford Coppola
 Dracula – död men lycklig – amerikansk-fransk film från 1995 i regi av Mel Brooks, originaltitel Dracula: Dead and Loving It Dracula 2000 – en amerikansk skräckfilm från 2000, originaltitel Dracula 2000 Dracula: Pages from a Virgin's Diary, från 2002
 Dracula 3000, från 2004

 Litteratur 
 Dracula – en roman av Bram Stoker från 1897
 Anno Dracula – en roman av Kim Newman från 1992
 Dracula Cha Cha Cha – en roman av Kim Newman från 1998

 Musik 
 Dracula (sång av Iced Earth)  en sång av Iced Earth från Horror Show Don Juan Dracula – norsk popgrupp

 Personer med namnet 
 Vlad II Dracul (1390–1447), härskare (vojvod) i Valakiet
 Vlad III Dracula (1431–1476), furste eller på rumänska vojevod (vojvod) av Valakiet
 Tsutomu Miyazaki (1962–2008), japansk seriemördare även känd som Dracula

 Pjäser 
 Dracula (pjäs av Hamilton Deane) – en pjäs av Hamilton Deane först framförd 1924, baserad på Bram Stokers novel
 Dracula (pjäs av Steven Dietz) – en pjäs av Steven Dietz från 1996, baserad på Bram Stokers novel
 Dracula, The Musical – en musikal som hade premiär på Broadway 2004 av Frank Wildhorn, Don Black and Christopher Hampton
 Dracula: the Musical – en musikal som hade premiär 2010 i Globen i Stockholm

 TV 
 Young Dracula – brittisk TV-serie som började sändas 2006 och som baserar sig på en barnbok av Michael Lawrence
 Dracula (TV-serie) – en amerikansk-brittisk TV-serie från 2013, med Jonathan Rhys Meyers i huvudrollen som Dracula

 Serier och TV-spel 
 Dracula (Dell Comics) – en serietidning av Dell Comics
 Dracula (Marvel Comics) – en superskurk skapad av Marvel Comic
 Dracula (Castlevania) – en karaktär i Castlevania Dracula (Hellsing) – eller Alucard, huvudkaraktären i Hellsing Dracula: Resurrection –  ett äventyrsspel som baseras på den klassiska legenden om Dracula
 Dracula 2 - The Last Sanctuary Dracula 3 - The Path of the Dragon''